Drajat (Baureno)
 Drajat (Kesambi)
 Drajat (Paciran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing